Ігнасіо Камачо — іспанський футболіст, опорний півзахисник.
 Мануель Авіла Камачо — президент Мексики з 1940 по 1946 рік.
 Хорхе Камачо — кубинський художник.
 Хосе Антоніо Камачо — іспанський футболіст, грав на позиції захисника, ліберо, футбольний тренер.
 Хосе Хоакін Камачо — член урядового Тріумвірату Сполучених Провінцій Нової Гранади.
 Ясмін Камачо-Квінн (* 1996) — пуерториканська легкоатлетка, що спеціалізується на бігу з бар'єрами, олімпійська чемпіонка 2020 року.